José Salomón puede referirse a:

 José Salomón, futbolista argentino
 José Salomón, político argentino